Оршойя Тот, также Орши Тот (, 20 ноября 1981, Бекешчаба) — венгерская актриса.

Биография 
Окончила Академию театра и кино в Будапеште (2004). Уже с 2002 года начала играть в кино, снялась с тех пор более чем в 30 ролях.

Избранная фильмография 
  — Счастливые дни / Szép napok (Корнель Мундруцо; премия лучшей актрисе второго плана на Неделе венгерского кино)
  — Человек-мост/ A hídember (Геза Беременьи)
  — Проснись, парень, не спи! / Kelj fel, komán, ne aludjál! (Миклош Янчо, Иштван Мартон)
  — Мировой номер! / Világszám! (Роберт Кольтаи)
  — Без судьбы / Sorstalanság (Лайош Кольтаи)
  — Йоханна / Johanna (Корнель Мундруцо; премия фестиваля Fantasporto за лучшую женскую роль, премия за лучшую женскую роль на Международном фестивале фантастического фильма в Пучхоне, премия лучшей актрисе на Неделе венгерского кино)
  — Egyetleneim (Дьюла Немеш; премия лучшей актрисе на Неделе венгерского кино)
  — Közúti karbantartók (Шандор Тобиаш)
  — Buhera mátrix (Иштван Мартон)
  — Дельта / Delta (Корнель Мундруцо)
  — Лурд / Lourdes (Джессика Хаузнер)
  — Женщины без мужчин / Zanan-e bedun-e mardan (Ширин Нешат, Шойа Азари)
  — Может, в какой-то другой жизни / Vielleicht in einem anderen Leben (Элизабет Шаранг)
  — С лучшими намерениями / Din dragoste cu cele mai bune intentii (Адриан Ситару)
  — Бессловесные / A csendesek (Рики Рейнеке)
  — Толстая тетрадь / A nagy füzet (Янош Сас)
  — Белый бог / Fehér isten (Корнель Мундруцо)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Оршойя Тот на сайте КиноПоиск

Актрисы Венгрии
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся в Бекешчабе
Киноактрисы Венгрии
Выпускники Будапештской Академии театра и кино